

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiln“ beginnt.

Wiln 



Wilne 
 Wilner, Izrael Chaim (1917–1943), polnischer Dichter, Aktivist der jüdischen Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg
 Wilner, Spike (* 1966), US-amerikanischer Jazzmusiker (Piano, Komposition) und Musikproduzent
 Wilner, Tobias (* 1976), dänischer Musiker, Musikproduzent, Fotograf und Filmregisseur
 Wilner, Wiktor Semjonowitsch (1925–2017), russischer Künstler